19-я бригада может означать:
Артиллерийские бригады
 19-я артиллерийская бригада
 19-я артиллерийская истребительно-противотанковая бригада
 19-я лёгкая самоходно-артиллерийская бригада
 19-я гвардейская пушечная артиллерийская бригада

Механизированные бригады
 19-я механизированная бригада (1-го формирования)
 19-я механизированная бригада (2-го формирования)
 19-я гвардейская механизированная бригада
 19-я отдельная гвардейская механизированная бригада (2008—)
 19-я отдельная мотострелковая бригада (2009—2020)

Стрелковые бригады
 19-я отдельная стрелковая бригада
 19-я отдельная мотострелковая бригада

Танковые бригады
 19-я танковая бригада
 19-я гвардейская танковая бригада

Другие бригады
 19-я бригада территориальной обороны
 19-я бригада подводных лодок